Por Fernando III se conoce a diferentes monarcas y gobernantes:
 Fernando III de Castilla  (1199-1252), el Santo rey de Castilla y de León;
 Fernando III de Nápoles  (1452-1516), más conocido por Fernando V de Castilla;
 Fernando III de Habsburgo (1608-1657), Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Hungría y de Bohemia.
 Fernando III de Sicilia (1751-1825), posteriormente Fernando I de las Dos Sicilias.
 Fernando III de Toscana (1769-1824), Gran Duque de Toscana, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y Bohemia;
 Fernando III de Navarra (1833), más conocido por Fernando VII de Castilla.

eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 3-a